Четвртфинални меч између Роберта Хибнера и Василиј Смислова, као један од мечева кандидата одиграних 1983. год. Меч је одигран у Фелдену у коме је победу славио Василиј Смислов и тиме се пласирао у полуфинале овог такмичења. Меч је трајао четрнаест партија.

Учесници

Резултат

Партије

Партија 1, Хибнер - Смислов, ½-½ 

Руска одбрана, C42
1.e4 e5 2.♘f3 ♘f6 3.♘xe5 d6 4.♘f3 ♘xe4 5.d4 d5 6.♗d3 ♗e7 7.0-0 ♘c6 8.♖e1 ♗g4 9.c4 ♘f6 10.cxd5 ♗xf3 11.♕xf3 ♕xd5 12.♕g3 ♕xd4 13.♘c3 ♖d8 14.♗b5 ♖d7 15.♕xg7 ♖g8 16.♕h6 ♘g4 17.♕f4 ♔d8 18.♕xd4 ♖xd4 19.♗xc6 bxc6 20.h3 ♘xf2 21.♗e3 ♘xh3+ 22.♔f1 ♖f4+ 23.♗xf4 ♘xf4 24.♖ad1+ ♗d6 25.♘e4 ♘d5 26.♖d3 f5 27.♘xd6 cxd6 28.♖e6 ♔c7 29.♖h6 f4 30.♔f2 ♘e3 31.♖xh7+ ♔b6 32.♖b3+ ♔c5 33.♖xa7 ♖xg2+ 34.♔f3 ♖c2 35.♖a5+ ♔d4 36.♔xf4 ♘c4 37.♖a4 d5 38.♖b8 ♔d3 39.b3 ♘e3 40.♖c8 c5 41.♔f3 ♖c1 42.♖a5 ♖f1+ 43.♔g3 ♔e2 44.♖axc5 ♖f3+ 45.♔h4 d4 46.♖d8 d3 47.a4 d2 48.a5 d1♕ 49.♖xd1 ♘xd1 50.♖b5 ♘c3 51.♖b7 ♔d3 52.a6 ♖f6 53.a7 ♖a6 54.♔g4 ♘d5 55.♔f5 ♔c3 ½-½

Партија 2, Смислов - Хибнер, ½-½ 

Дамина индијска одбрана, E18
1.c4 ♘f6 2.♘f3 c5 3.♘c3 e6 4.g3 b6 5.♗g2 ♗b7 6.0-0 ♗e7 7.d4 ♘e4 8.♘xe4 ♗xe4 9.♗f4 0-0 10.♕d2 ♘c6 11.dxc5 bxc5 12.♖fd1 ♕b6 13. ♗ g5 ♖ad8 14.♗xe7 ♘xe7 15.♖ac1 h6 16.♕c3 ♘f5 17.♖d2 ♕b7 18.♘e1 ♗ xg2 19.♘xg2 d6 20.♘e1 ♖d7 21.♖cd1 ♖b8 22.b3 ♕e4 23.♕f3 ♕xf3 24.♘xf3 ♖b6 25.e4 ♘e7 26.♘e5 ♖d8 27.♘d3 ♖c6 28.f3 ♔f8 29.♔f2 ♘c8 30.e5 ♔e7 31.♘f4 g6 32.♘e2 ♘b6 33.♘c3 a6 34.h4 ♖d7 35.exd6+ ♖cxd6 36.♖xd6 ♖xd6 37.♖xd6 ♔xd6 38.♘e4+ ♔c6 39.h5 gxh5 40.♘f6 ♘d7 41.♘xh5 ♔d6 42.♔e3 f5 43.♘f4 ♘e5 44.♘e2 ½-½

Партија 3, Хибнер - Смислов, ½-½ 

Руска одбрана, C42
1.e4 e5 2.♘f3 ♘f6 3.♘xe5 d6 4.♘f3 ♘xe4 5.d4 d5 6.♗d3 ♗e7 7.0-0 ♘c6 8.c4 ♘b4 9.cxd5 ♘xd3 10.♕xd3 ♕xd5 11.♖e1 ♗f5 12.♘c3 ♘xc3 13.♕xc3 ♗e6 14.♕xc7 ♗d6 15.♕c2 0-0 16.♗d2 ♗f5 17.♕b3 ♕xb3 18.axb3 f6 19.♗c3 ♔f7 20.♘d2 ♖fd8 21.♘e4 ♗f8 22.b4 b6 23.♘g3 ♗d3 24.♘f1 ♖d7 25.♘e3 ♖e8 26.♖ad1 ♗b5 27.♘c2 ♖xe1+ 28.♖xe1 g6 29.f3 ♗a4 30.♘e3 ♗b3 31.♖a1 ♗h6 32.♔f2 ♗xe3+ 33.♔xe3 ♗c4 34.♔f4 g5+ 35.♔g3 ♖e7 36.h4 h6 37.♖h1 ♔g7 38.♖d1 ♗b3 39.♖d2 ♗d5 40.♔f2 ♔g6 41.♖d1 ♗b3 42.♖h1 ♗c4 43.h5+ ♔f7 44.♖e1 ½-½

Партија 4, Смислов - Хибнер, 1-0 

Енглеска партија, A34
1.♘f3 ♘f6 2.c4 c5 3.♘c3 ♘c6 4.g3 d5 5.cxd5 ♘xd5 6.♗g2 ♘c7 7.d3 e5 8.♘d2 ♗d7 9.0-0 ♗e7 10.♘c4 f6 11.f4 b5 12.♘e3 ♖c8 13.♘ed5 ♘xd5 14.♘xd5 0-0 15.fxe5 ♘xe5 16. ♗f4 ♘c6 17.a4 b4 18.♖c1 ♗e6 19.e4 ♗d6 20.♗e3 ♘a5 21.d4 c4 22.♘f4 ♗f7 23.♕g4 ♕e8 24.♖ce1 ♘b3 25.♔h1 ♔h8 26.♕h3 ♖c7 27.e5 fxe5 28.dxe5 ♗xe5 29.♗e4 g6 30.♗xg6 ♕a8+ 31.♔g1 ♗g8 32.♗xh7 ♖xh7 33.♘g6+ ♔g7 34.♕d7+ ♖f7 35.♖xf7+ ♗xf7 36.♘xe5 ♕d5 37.♕xa7 ♖h5 38.♘xf7 ♕xf7 39.♗d4+ ♘xd4 40.♕xd4+ ♔h7 41.♕e4+ ♔g7 42.♖f1 ♕a7+ 43.♖f2 ♕c5 44.♔f1 c3 45.bxc3 bxc3 46.♕e6 ♕g5 47.♖f7+ ♔h8 48.♕c8+ 1-0

Партија 5, Хибнер - Смислов, ½-½ 

Енглеска партија, A28
1.c4 e5 2.♘c3 ♘f6 3.♘f3 ♘c6 4.e3 ♗b4 5.♘d5 ♗e7 6.♕c2 d6 7.b4 ♗e6 8.♘xe7 ♘xe7 9.♗b2 ♗f5 10.d3 0-0 11.♗e2 ♘g6 12.0-0 ♖e8 13.♖fe1 c5 14.a3 ♕c7 15.♘d2 ♖ad8 16.♘b1 a6 17.bxc5 ♕xc5 18.♘c3 d5 19.cxd5 ♘xd5 20.♖ac1 ♘xc3 21.♕xc3 ♕xc3 22.♖xc3 ♖c8 23.♖ec1 ♖xc3 24.♖xc3 ♖c8 25.♖xc8+ ♗xc8 26.g3 f6 27.f4 ♗f5 28.♔f2 ♔f8 29.♗c3 ♗d7 30.♗h5 ♗b5 31.♗♗4+ ♘e7 32.fxe5 fxe5 33.d4 exd4 34.exd4 ♗c6 35.♗c5 ½-½

Партија 6, Смислов - Хибнер, ½-½ 

Енглеска партија, A34
1.♘f3 ♘f6 2.c4 c5 3.♘c3 ♘c6 4.g3 d5 5.cxd5 ♘xd5 6.♗g2 ♘c7 7.0-0 e5 8.♘e1 ♗e6 9.♘d3 f6 10.f4 c4 11.♘f2 exf4 12.gxf4 ♕d7 13.d3 ♖d8 14.♗e3 ♗b4 15.dxc4 ♗xc4 16.♕xd7+ ♖xd7 17.♖fd1 ♗xc3 18.bxc3 ♘d5 19.♗d2 f5 20.e4 fxe4 21.♘xe4 0-0 22.f5 b6 23.♗g5 ♘e5 24.f6 ♘xf6 25.♘xf6+ gxf6 26.♖xd7 ♘xd7 27.♗h6 ♖e8 28.a4 ♔f7 29.a5 b5 30.♖d1 ♘c5 31.♗f4 a6 32.♗f3 ♔g6 33.♖d6 ♔f5 34.♗g3 ♖e3 35.♗f2 ♖xf3 36.♗xc5 ♖xc3 37.♖xf6+ ♔xf6 38.♗d4+ ♔f5 39.♗xc3 ♔e4 40.♔f2 ♔d3 41.♗b4 ♗e6 42.♔e1 ♗g4 43.♗d6 ♔c3 44.♗e5+ ♔c2 45.♗d6 ♗f5 46.♗e7 ♗g6 47.♗d6 ♗h5 48.♗e7 ½-½

Партија 7, Хибнер - Смислов, ½-½ 

Одбијени дамин гамбит, D17
1.♘f3 d5 2.d4 ♘f6 3.c4 c6 4.♘c3 dxc4 5.a4 ♗f5 6.♘e5 e6 7.f3 c5 8.e4 cxd4 9.exf5 ♘c6 10.♘xc6 bxc6 11.fxe6 fxe6 12. ♗xc4 dxc3 13.bxc3 ♘d5 14.♕d4 ♕f6 15.♕xf6 gxf6 16.♗d2 ♖b8 17.♔e2 ♗d6 18.g3 ♖b2 19.♗xd5 exd5 20.♖hb1 ♖xb1 21.♖xb1 ♔d8 22.♗e3 ♖e8 23.♔d3 ♖e7 24.a5 ♔c8 25.a6 c5 26.♖b5 ♖c7 27.g4 ♔d7 28.h4 ♔c6 29.♖b8 ♖e7 30.♖c8+ ♔b5 31.♖d8 c4+ 32.♔d2 ♗g3 33.♖xd5+ ♔xa6 34.♗c5 ♖e6 35.h5 ♗f4+ 36.♔d1 ♗e3 37.♗d4 ♗xd4 38.cxd4 ♔b6 39.♔d2 a5 40.♔c3 ♖e3+ 41.♔xc4 ♖xf3 42.♖d6+ ♔b7 43.♔b5 h6 44.♖d7+ ♔c8 45.♖a7 ♖f4 46.d5 ♖xg4 47.♖xa5 ♔b7 48.♔c5 ♖g5 49.♔d6 ♖xh5 50.♖c5 ♖g5 51.♖c7+ ♔b6 52.♖c1 ♔b7 53.♖f1 f5 54.♔e7 ♖g7+ 55.♔f6 ♖d7 56.♔e6 ♔c7 57.♖xf5 ♖d6+ 58.♔e5 ♖g6 59.♖f7+ ♔d8 60.♖h7 ♖a6 61.♖h8+ ♔d7 62.♖h7+ ½-½

Партија 8, Смислов - Хибнер, ½-½ 

Енглеска партија, A30
1.♘f3 ♘f6 2.c4 c5 3.g3 d5 4.cxd5 ♘xd5 5.♗g2 ♘c6 6.d4 cxd4 7.♘xd4 ♘db4 8.♘xc6 ♕xd1+ 9.♔xd1 ♘xc6 10.♗xc6+ bxc6 11.♘c3 g6 12.♗e3 ♗g7 13.♖c1 ♗e6 14.b3 ♗xc3 15.♖xc3 a5 16.a4 0-0 17.♔c2 ♖fb8 18.♔b2 ♖b7 19.♔a3 f6 20.♖b1 ♗d5 21.♖b2 ♔f7 22.♗d2 g5 23.♖c5 ♖ab8 24.b4 axb4+ 25.♖xb4 ♖xb4 26.♗xb4 g4 27.a5 ♖a8 28.♖c3 ♔e8 29.♔a4 ♔d7 30. ♗c5 e6 31.♖d3 f5 32.♖d2 ♔c8 33.♖b2 ♖b8 34.♖xb8+ ♔xb8 35.a6 ♗c4 36.♔a5 ♗xe2 37.♔b6 ♗f3 38.a7+ ♔a8 39.♔c7 ♗d5 40.♔d6 ♔b7 41.♔e5 ♔a8 42.♔f6 ♔b7 43.♔g7 ♗e4 44.♔f6 ♗d5 45.♔g7 ♗e4 46.♔h6 ♔a8 47.♔g5 ♔b7 48.♔f4 ♗d5 49.♔g5 ½-½

Партија 9, Хибнер - Смислов, 1-0 

Енглеска партија, A25
1.c4 e5 2.g3 ♘f6 3.♗g2 ♘c6 4.♘c3 d6 5.e3 ♗g4 6.♘ge2 ♕d7 7.h3 ♗e6 8.♘d5 ♗xd5 9.cxd5 ♘b4 10.♕b3 c5 11.a3 ♘a6 12.0-0 g6 13.d4 exd4 14.exd4 ♗g7 15.♕e3+ ♔f8 16.♕f3 h6 17.♗e3 c4 18.♖fc1 ♖c8 19.♘f4 ♔g8 20.♗f1 b5 21.a4 bxa4 22. ♗xc4 ♘c7 23. ♗d3 ♖b8 24.♖c2 ♔h7 25.h4 h5 26.♖ac1 ♖hc8 27.♘xh5 ♘cxd5 28.♘xf6+ ♘xf6 29.h5 ♖xc2 30.hxg6+ fxg6 31.♗xc2 ♕h3 32.d5 ♖f8 33.♗d1 ♘d7 34.♕e4 ♘f6 35.♕xa4 ♘xd5 36.♗g4 1-0

Партија 10, Смислов - Хибнер, ½-½ 

Одбијени дамин гамбит, D35
1.♘f3 d5 2.d4 ♘f6 3.c4 e6 4.♘c3 ♘bd7 5.cxd5 exd5 6.♗f4 c6 7.e3 ♗e7 8.h3 ♘f8 9.♗d3 ♘g6 10.♗h2 0-0 11.0-0 ♖e8 12.♘e5 ♘xe5 13.♗xe5 ♗d6 14.♗xd6 ♕xd6 15.♕c2 g6 16.♖fe1 ♗d7 17.b4 ♖ac8 18.♕b2 ♘h5 19.e4 ♘f4 20.♗f1 ♕f6 21.♖ad1 ♖e7 22.♖e3 ♖ce8 23.e5 ♕g5 24.♖g3 ♕h4 25.♘e2 ♘xe2+ 26.♗xe2 f6 27.♗g4 fxe5 28.♗xd7 ♖xd7 29.dxe5 ♖f7 30.♖g4 ♕e7 31.f4 ♖ef8 32.♕d4 b6 33.♖f1 ♕e6 34.♖g5 c5 35.bxc5 bxc5 36.♕xc5 ♖xf4 37.♖xf4 ♖xf4 38.♕d6 ♔f7 39.♕c7+ ♔g8 40.♕xa7 d4 41.♕b8+ ♔g7 42.♔h2 ♔h6 43.♖g3 ♕f5 44.e6 ♖e4 45.♕d6 ♕xe6 46.♕xe6 ♖xe6 47.♖d3 ½-½

Партија 11, Смислов - Хибнер, ½-½ 

Нимцоиндијска одбрана, E39
1.d4 ♘f6 2.c4 e6 3.♘c3 ♗b4 4.♕c2 c5 5.dxc5 0-0 6.a3 ♗xc5 7.♘f3 b6 8. ♗f4 ♗b7 9.♖d1 d5 10.cxd5 exd5 11.e3 ♖e8 12.♗e2 ♘♗d7 13.b4 ♗f8 14.0-0 a6 15.♕b3 b5 16.♘d4 ♖c8 17.♗f3 ♘e5 18.♗xe5 ♖xe5 19.♘de2 ♖c4 20.♖d3 ♕a8 21.♖fd1 ♘e4 22.h3 ♗c6 23.♖d4 ♖xd4 24.♖xd4 a5 25.♖d1 axb4 26.axb4 ♕b7 27.♘d4 ♗e8 28.♗e2 ♘xc3 29.♕xc3 ♖g5 30.♗f3 ♕e7 31.♘c2 ♗d7 32.h4 ♖g6 33.♗xd5 ♗e6 34.♗xe6 ♕xe6 35.♖d8 ♕e7 36.♖b8 ♕e4 37.♘e1 ♖c6 38.♕d2 ♕xh4 39.♘f3 ♕e7 40.♖xb5 ♖c4 41.♘e5 ♖xb4 42.♘c6 ♖xb5 43.♘xe7+ ♗xe7 44.♕d7 ♖b1+ 45.♔h2 ♗f8 46.f4 h5 47.f5 ♖b6 48.e4 g6 49.♕d8 ♖d6 50.♕g5 ♗g7 51.♕e7 ♗f8 52.♕g5 ♗g7 53.♕f4 ♖a6 54.♕b8+ ♗f8 55.♕b5 ♖f6 56.♔h3 gxf5 57.exf5 ♖h6 58.g3 ♖h7 59.♕e5 ♖h6 60.♔h4 ♖h7 61.♕b8 ♖h6 62.♔g5 ♖h7 63.♕e8 ♔g7 64.♕d8 ♔g8 65.♔f4 ♖h6 66.♔e5 ♔g7 67.♕g5+ ♔h7 68.f6 ♔h8 69.♔e4 ♔h7 70.♔d5 ♔h8 71.♕e5 ♔g8 72.♔e4 ♖g6 73.♔f5 ♖g4 74.♕e3
½-½

Партија 12, Хибнер - Смислов, ½-½ 

Енглеска партија, A29
1.c4 ♘f6 2.♘c3 e5 3.♘f3 ♘c6 4.g3 ♗b4 5.♗g2 0-0 6.0-0 e4 7.♘e1 ♗xc3 8.dxc3 h6 9.♘c2 ♖e8 10.♘e3 b6 11.♕c2 ♗b7 12.f4 exf3 13.exf3 ♘e7 14.b3 d6 15.♗b2 ♕d7 16.♖ad1 ♖ad8 17.♕f2 ♘f5 18.♘c2 ♕c8 19.♗h3 ♗c6 20.♗c1 ♗d7 21.♗g2 ♘e7 22.♖fe1 ♘g6 23.♘e3 ♖e7 24.♘d5 ♘xd5 25.cxd5 ♖de8 26.f4 ♗g4 27.♖xe7 ♖xe7 28.♖e1 ♕f5 29.♗e3 ♔f8 30.c4 h5 31.♕f1 ♕c2 32.♕f2 ♕c3 33.♕d2 ♕xd2 34.♗xd2 ♖xe1+ 35.♗xe1 ♗f5 36.♗f1 ♗b1 37.a3 ♘e7 38. ♗c3 a5 39.♔f2 ♗c2 40.b4 axb4 41.♗x♗4 ♘f5 42.♗c3 ♔e7 43.♔e2 f6 44.♔d2 ♗a4 45.♗e2 ♗e8 46.♗d1 ♘h6 47.♗d4 ♘g4 48.h3 ♘h6 49.♔c3 ♗d7 50.h4 ♘f5 51.♗f2 ♗e8 52.♔b4 ♔d8 53.a4 ♘e7 54.♗f3 ♔c8 55.a5 bxa5+ 56.♔xa5 ♔b7 57.♔b4 ♔c8 58.♔c3 c6 59.dxc6 ♘xc6 60. ♗e4 ♘e7 61.♗e1 ½-½

Партија 13, Смислов - Хибнер, ½-½ 

Прихваћени дамин гамбит, D23
1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.♘f3 ♘f6 4.♕a4+ c6 5.♕xc4 ♗f5 6.♘c3 e6 7.♕b3 ♕b6 8.♕xb6 axb6 9.♘h4 b5 10.♘xf5 exf5 11.e3 ♘bd7 12. ♗d3 g6 13.0-0 ♘b6 14.♗d2 ♗e7 15.♖fc1 0-0 16.b3 ♖a3 17.♗xb5 cxb5 18.♘xb5 ♖aa8 19.♖c7 ♘bd5 20.♖xb7 ♖fc8 21.a4 ♖c2 22.♗e1 ♖ac8 23.♘a7 ♖c1 24.♘xc8 ♖xa1 25.♘xe7+ ♘xe7 26.♔f1 ♘ed5 27.♔e2 f4 28.a5 ♔g7 29.exf4 ♘xf4+ 30.♔f3 ♘xg2 31.♔xg2 ♖xe1 32.b4 ♖a1 33.♖a7 ♘d5 34.b5 ♖a3 35.h4 ♘f4+ 36.♔h2 ♖h3+ 37.♔g1 ♖b3 38.b6 ♘e2+ 39.♔g2 ♘xd4 40.♖c7 ♘e6 41.♖c8 ♘f4+ 42.♔h2 ♘d5 43.♖d8 ♘xb6 44.axb6 ♖xb6 45.♖d7 ♖b3 46.♔g2 h6 47.f3 g5 48.hxg5 hxg5 49.♔g3 ♔g6 50.♖d6+ f6 51.♖c6 ♖d3 52.♖a6 ♔f5 53.♖a5+ ♔e6 54.♖a6+ ♔f7 55.♖a5 ♔g6 56.♖a6 ♖d7 57.♔g4 ♖d4+ 58.♔g3 ♔f7 59.♖a7+ ♔g6 60.♖a6 ♖b4 ½-½

Партија 14, Хибнер - Смислов, ½-½ 

Италијанска партија, C54
1.e4 e5 2.♗c4 ♘f6 3.d3 ♘c6 4.♘f3 ♗c5 5.c3 d6 6.0-0 0-0 7.♘bd2 a6 8. ♗b3 ♗e6 9.♖e1 ♗xb3 10.♘xb3 ♗a7 11.♗g5 h6 12.♗h4 ♖e8 13.♘bd2 ♖e6 14.♘c4 ♘e7 15.♘e3 ♘g6 16. ♗g3 ♕d7 17.♘h4 c6 18.♕f3 ♘xh4 19.♗xh4 ♖ae8 20.♘f5 ♔h7 21.♖ad1 ♘g8 22.♕h3 f6 23.♔h1 g6 24.♘e3 ♖6e7 25.♕f3 ♕e6 26.b3 ♖f7 27.g4 ♖d7 28.h3 d5 29.exd5 cxd5 30.c4 ♗xe3 31.fxe3 dxc4 32.dxc4 ♖ed8 33.e4 g5 34.♗f2 ♘e7 35.♖xd7 ♖xd7 36.♖d1 ♖xd1+ 37.♕xd1 ♕c6 38.♕d3 ♔g7 ½-½

Спољашње везе 
 Партије Мечева кандидата у шаху, 1983-1984

Шах у Немачкој
Шах у 1983.